Голмс () — прізвище англомовного походження та назви деяких географічних об'єктів.

Прізвище 
 Артур Голмс (; 1890—1965) — британський геолог, «батько» сучасної геохронології.
 Енді Голмс (; нар. 1959) — британський веслувальник, олімпійський чемпіон (1984, 1988).
 Келлі Голмс (; нар. 1970) — британська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2004).
 Кеті Голмс (; нар. 1978) — американська акторка.
 Кіт Голмс (1969) — американський професійний боксер.
 Олівер Венделл Голмс молодший (; 1841—1935) — американський теоретик та філософ права, судовий діяч, голова Верховного суду США.
 Олівер Венделл Голмс старший (; 1809 — 1894) — американський лікар, поет і письменник.
 Ларрі Голмс (; 1949) — американський боксер-професіонал, що виступав у важкій ваговій категорії.
 Лінделл Голмс (1957) — американський професійний боксер.
 Стівен Голмс — американський політолог, професор
 Сьюзен Картер Голмс (; 1933) — британський ботанік
 Шерлок Голмс (у радянських перекладах — Холмс, ) — вигаданий детективний персонаж, головний герой книг англійського письменника А. К. Дойла.

Топоніми 
 Голмс (округ, Огайо)
 Голмс (округ, Міссісіпі)
 Голмс (округ, Флорида)
 Голмс — річка у Британській Колумбії
Англійські прізвища